Sayn (Bendorf), een voormalige gemeente, tegenwoordig onderdeel van Bendorf (Nedersaksen)
 Sayn und Wittgenstein, een voormalig Duits vorstelijk geslacht.
 Sayn-Hachenburg, een voormalig graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk.
 Sayn-Altenkirchen, een voormalig graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk.
 Graafschap Sayn, middeleeuws graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk.
 Burcht Sayn, ruïne van een burcht in Bendorf, Duitsland
 Sayn Weyn, dorp in Somalië
 Sayn Yar, dorp in Somalië